Брин, Ричард:
  (1918—1967) — американский киносценарист и режиссёр, обладатель премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий 1953 года.
 Брин, Ричард Эбидин — британский певец, бывший участник группы Five.